Twilight of the Gods е шести студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Продължава развитието на викинг метъла и показва епични дуум и класически влияния. Това е трябвало да бъде последния албум на Bathory.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, бас, барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1991 година